Булекпаев:
 Булекпаев, Аманжол Куанышевич (1941—2013) — казахстанский государственный деятель, депутат Сената Парламента Республики Казахстан (1999—2013), аким города Акмолы (1992—1997).
 Булекпаев, Ермаганбет Кабдулович (род. 1975) — казахстанский государственный деятель, аким города Караганды (2020—2022), аким Карагандинской области (с 2022).